Gilberto Carlos Nascimento (1966) – calciatore e allenatore brasiliano
 Roberto Wagner Bezerra do Carmo (1976) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato belga
 João Roberto Correia Gomes (1985) – cestista portoghese
 Roberto Pimenta Vinagre Filho (1992) – calciatore brasiliano
 Alberto Coelho (1993) – calciatore portoghese